Stanisław Siedlecki (1912–2002) – polski geolog, taternik, polarnik, uczestnik wyprawy na Spitsbergen
 Stanisław Siedlecki (1877–1939) – polski polityk, działacz społeczny, mason
 Stanisław Maria Tytus Siedlecki (1869–1955) – biskup Kościoła Katolickiego Mariawitów
 Stanisław Siedlecki (ok. 1840–1920) – polski pedagog, tłumacz dzieł Platona